Гусе́йнов — азербайджанське та дагестанське прізвище арабського походження. Відомі носії:

 Гусейнов Айдин — азербайджанський шахіст.
 Гусейнов Артем Русланович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гусейнов Бадаві Русланович — російський і азербайджанський футболіст.
 Гусейнов Владислав Тофікович (1983—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гусейнов Григорій Джамалович — український письменник.
 Гусейнов Гусейн Алі Гюльбала огли — азербайджанський художник.
 Гусейнов Зелімхан Теждийович — російський та азербайджанський борець вільного стилю.
 Гусейнов Мірза Давуд Багір огли — радянський партійний і державний діяч.
 Гусейнов Рафік Радікогли — азербайджанський борець греко-римського стилю, чемпіон Європи.
 Гусейнов Ровшан Мамедович (1975) — азербайджанський боксер, чемпіон Європи.
 Гусейнов Руслан Абасович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гусейнов Руслан Нізамі огли — старший судовий експерт Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф.  М. С. Бокаріуса».
 Руфат Гусейнов (1997) — азербайджанський боксер, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Гусейнов Тимерлан Рустамович — український футболіст.

Азербайджанські прізвища
Дагестанські прізвища